Daydé peut désigner : 

 Daydé, une entreprise française de constructions métalliques.
 Le Pont Daydé à Boulogne-Billancourt, construit par l'entreprise Daydé.

Personnalités 
 Henri Daydé (1847-1924), ingénieur et industriel français ;
 Joël Daydé (1947-), chanteur et musicien français ;
 Josette Daydé (1923-1995), chanteuse et actrice française ;
 Liane Daydé (1932-2022), danseuse française.

Homonymie de patronyme